Büchting ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Büchting (1817–??), deutscher Verleger 
 Andreas Büchting (* 1946), deutscher Agrarwissenschaftler, Aufsichtsratsvorsitzender der KWS SAAT
 Carl-Ernst Büchting (1915–2010), deutscher Agrarwissenschaftler und Unternehmer 
 Christian Büchting (* 1937), deutscher Hockeyspieler 
 Johann Jacob Büchting (1729–1799), deutscher Landmesser, Markscheider und Forstmann
 Johanne Büchting (1924–2019), deutsche Engagierte der Flüchtlingsintegration und Ehrenvorsitzende der Friedlandhilfe e.V. 
 Karl Büchting (1887–1982), deutscher Unternehmer 
 Martin Hermann Büchting (1822–1885), deutscher evangelischer Theologe 
 Otto Büchting (Bildhauer) (1927–1893), deutscher Bildhauer 
 Otto Büchting (1868–1951), deutscher Politiker
 Robert Büchting (1861–1925), deutscher Kommunaljurist, preußischer Landrat, MdA Preußen (1913–1918) sowie Regierungspräsident in Liegnitz (1919–1925)
 Wilhelm Büchting (1864–1923), deutscher Pfarrer, Begründer des Stadtmuseums Eilenburg 

Büchting ist der Name folgender Unternehmen:
 Bunkerbetriebe Büchting in Duisburg, ein Tochterunternehmen der Häfen und Güterverkehr Köln
 Carl Büchting & Co., 1845 in Hannover gegründete Wäsche-Fabrik mit Kurz-, Weiß- und Wollwaren